Prosek est un nom propre.

Toponyme 

 Prosek, un village de Serbie situé dans la municipalité de Niška Banja et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava ;
 Prosek est un quartier de Prague (district de Praha 9) ;
 Prosek, station du métro de Prague (République tchèque).

Autre 
 Le Prošek, un vin croate.